Хоуард Роберт Хо́рвиц (; род. 8 мая 1947, Чикаго) — американский биолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине 2002 года. Основной научный вклад представляет исследования червя-нематоды Caenorhabditis elegans, в ходе которых были открыты гены-регуляторы апоптоза. 

Профессор Массачусетского технологического института, член Национальной академии наук США (1991), иностранный член Лондонского королевского общества (2009).

Биография 
Семья Хорвица происходила из Российской империи и Галиции. Дед по отцу Сэмюэл Хорвиц (Соломон Михайлович Гуревич) — выходец из обеспеченной еврейской семьи из Щедрина; бабушка по отцу Циля Хорвиц (урождённая Болотина) эмигрировала в США в 1905 году из Новгород-Северского, избегая преследований российских властей за революционную деятельность. Родители матери Хорвица также были еврейскими иммигрантами: Давид Савит (Савицкий) был родом из Остра и эмигрировал в США в 1904 году, его жена Роуз Блайвайс эмигрировала в 1902 году из Дембица (тогда Австро-Венгерская империя).

Хорвиц окончил Гарвардский университет в 1972 году и там же защитил диссертацию на степень доктора философии в 1974 году. С тех пор работает в Массачусетском технологическом институте, где ныне профессор биологии.

В 2016 году подписал письмо с призывом к Greenpeace, Организации Объединенных Наций и правительствам всего мира прекратить борьбу с генетически модифицированными организмами (ГМО).

Член НАН США (1991), Американской академии искусств и наук (1994) и  (1997), иностранный член Лондонского королевского общества (2009).

Награды 

 1986 — Spencer Award in Neurobiology, Колумбийский университет
 1986 — Warren Triennial Prize, Массачусетская больница общего профиля в Бостоне
 1988 — U.S. Steel Foundation Award — , «For significant contributions to the genetic analysis of the development of cell lineages in the nematode Caenorhabditis elegans»
 1993 — V.D. Mattia Award, 
 1994 — Hans Sigrist Award, Бернский университет
 1995 — Charles A. Dana Award
 1996 — 
 1997 — Премия Розенстила (совместно с Джоном Салстоном), «For their pioneering studies of cell lineage in the nematode worm»
 1998 — 
 1998 — 
 1999 — Международная премия Гайрднера, «In recognition of their pioneering contribution to our understanding of apoptosis»
 2000 — 
 2000 — Премия фонда «March of Dimes» по биологии развития, «For pioneering work in revealing genetic control over the active process of programmed cell death or apoptosis.»
 2000 — 
 2000 — Премия Луизы Гросс Хорвиц
 2001 — 
 2001 — 
 2002 — Премия Грубера по генетике
 2002 — Премия Уайли (совместно со Стэнли Корсмейером, первые удостоенные), «For his seminal research on programmed cell death and the discovery that a genetic pathway accounts for the programmed cell death within an organism, and Dr. Korsmeyer was chosen for his discovery of the relationship between human lymphomas and the fundamental biological process of apoptosis. Notably, Dr. Korsmeyer's experiments established that blocking cell death plays a primary role in cancer.»
 2002 — Нобелевская премия по физиологии или медицине (совместно с Джоном Салстоном и Сидней Бреннером), «»
 2007 — Медаль Менделя от британского

Примечания

Ссылки 
 Роберт Хорвиц, сайт исследователя на HHMI
 Информация на Нобелевском сайте

Биологи США
Эмбриологи США
Молекулярные биологи
Члены Национальной академии наук США
Члены Американской академии искусств и наук
Члены Американской академии микробиологии
Члены Американского философского общества
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Профессора MIT
Выпускники Гарвардского университета
Лауреаты Нобелевской премии по медицине
Лауреаты Нобелевской премии из США
Лауреаты премии Розенстила
Лауреаты международной премии Гайрднера
Лауреаты премии Луизы Гросс Хорвиц
Лауреаты премии Уайли
Лауреаты премии Грубера по генетике
Президенты Общества генетики Америки
Выпускники Массачусетского технологического института
Выпускники Школы наук Массачусетского технологического института
Почётные доктора Университета Майами